— девиз правления (нэнго) японского императора Го-Хорикава, использовавшийся с 1222 по 1224 год .

Продолжительность 
Начало и конец эры:
 13-й день 4-й луны 4-го года Дзёкю (по юлианскому календарю — 25 мая 1222);
 20-й день 11-й луны 3-го года Дзёо (по юлианскому календарю — 31 декабря 1224).

Происхождение 
Название нэнго было заимствовано из классического древнекитайского сочинения Книга Перемен:「中孚以利貞、乃応乎天也」.

События 
даты по юлианскому календарю

 1222 год (2-й год Дзёо) — приняты правила относительно зарплат «земельных управляющих» — дзито;
 19 июля 1223 года (20-й день 6-й луны 2-го года Дзёо) — Ходзё Токимаса заново отстроил  у подножия горы Фудзияма в провинции Суруга;

В литературе 
 События 1223 года описаны в произведении «Записки о Приморском тракте» (Кайдоки).

Сравнительная таблица 
Ниже представлена таблица соответствия японского традиционного и европейского летосчисления. В скобках к номеру года японской эры указано название соответствующего года из 60-летнего цикла китайской системы гань-чжи. Японские месяцы традиционно названы лунами.

 * звёздочкой отмечены короткие месяцы (луны) продолжительностью 29 дней. Остальные месяцы длятся 30 дней.

Примечания

Литература